JQ, combinaison des deux lettres J et Q, peut faire référence à :
 JQ, Jetstar Airways, compagnie aérienne australienne selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 JQ fut précédemment le préfixe IATA de la compagnie Air Jamaica Express
 jQuery
 , un langage de programmation fonctionnelle